Каска () или Каска Дена () — канадское индейское племя. Проживают в основном в Северной Британской Колумбии и на юго-востоке Юкона. Язык племени Каска относится к группе Атабаскских языков.

Существуют следующие общины Каска Дена: 
 Юкон:
  ()
 Уотсон-Лейк и  ()
 Британская Колумбия:
  () 
  () 
  (Первая нация Квадача)

Также Каска Дена проживают в общинах Британской Колумбии Файрсайд и Мунчо-Лейк, между Уотсон-Лейк и , вдоль Аляскинского шоссе.

Существует мнение, что название города-призрака  происходит от названия народа каска; по другим версиям, этот топоним произошёл от слова из языка каска, означающего либо чёрную птицу, либо залежи асбеста. 

В 2005 году французским режиссёром Джо Берандже () был снят фильм Один из многих (}. Главный герой этого фильма — Салли Тисина, человек из народа каска, ищущий свою культурную самобытность.

Примечания

Ссылки 
 Kaska Dena Council
Атабаски
Народы Канады
Индейцы Субарктики